Фридек-Мистек:

 Фридек-Мистек — город на востоке Чешской Республики, в Моравскосилезском крае, на реке Остравице.
 Фридек-Мистек — один из 6 районов Моравскосилезского края Чехии.